Михолап — фамилия. Известные носители:

 Михолап, Михаил Викентьевич (род. 1974) — латвийский футболист и футбольный тренер.
 Михолап, Николай Прокопьевич (1886—1979) — советский художник-керамист, директор Национального художественного музея Беларуси в 1939—1941 годах.
 Михолап, Леонид Александрович (род. 1964) — российский военачальник, начальник Военной академии РВСН имени Петра Великого (2019—2021), генерал-майор.